Маргарет Корт је трећи пут освојила турнир. У финалу је победила Ен Хејдон Џоунс резултатом 6:1, 4:6, 6:3.

Носиоци 

  Маргарет Корт (победница)
  Били Џин Кинг (четвртфинале)
  Ен Хејдон Џоунс (финале)
  Ненси Ричи (полуфинале)
  Џули Хелдман (четвртфинале)
  Вирџинија Вејд (друго коло)
  Франсоаз Дир (треће коло)
  Кери Мелвил (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1969.